Ulice:
 Ulica Wszystkich Świętych w Poznaniu
 Ulica Wszystkich Świętych we Wrocławiu

Inne:
 Ulica Wszystkich Świętych – polskie czasopismo